Indische Bibliothek bezeichnet:

Indische Bibliothek (Zeitschrift)
Indische Bibliothek (Buchreihe)

siehe auch

Neue indische Bibliothek
Indische Nationalbibliothek